Gondwana puede referirse a:

Geografía
 Gondwana: antiguo nombre de una región de India central.

Ciencias de la Tierra
 Gondwana: antiguo bloque continental.

Música
 Gondwana, grupo musical chileno.